À travers le monde, plusieurs statues monumentales sont consacrées au Christ-Roi :
 Statue du Christ-Roi de Cali
 Statue du Christ-Roi des Houches
 Statue du Christ-Roi de Świebodzin
 Sanctuaire du Christ Roi de Almada
 Statue du Christ-Roi à Lens
 Cristo Rei de Dili